Con il termine discendente si può indicare:
 discendente: una persona che si trova in una linea di successione filiale rispetto alla persona di riferimento
 discendente: nell'astrologia occidentale è il punto dello zodiaco che sta tramontando in un determinato istante in un dato luogo
 tratto discendente: in tipografia è la porzione di una lettera che si estende sotto la linea di base